

События 

 Мятеж в Нортумбрии против ярла Тостига. Поражение Тостига и его изгнание. Ярлом Нортумбрии становится Моркер, сын Альфгара.
 Правление Генриха IV. Внутренние беспорядки. Генрих IV подавляет мятеж в Саксонии.
 Смерть Фердинанда I. Раздел его владений между тремя сыновьями. Галисия становится независимым королевством. Начало войны между сыновьями.
 1065—1109 — Король Леона Альфонсо VI Смелый (1030—1109). Объединение с Галисией. Отвоевал у арабов Альмерию.
 1065—1072 — Король Кастилии Санчо II.
 Присоединение Валенсии к Толедскому эмирату. Отпадение Мурсии от Валенсии.
 1065—1091 — Мурсийский эмират (вторично).
 1065—1070 — Правитель Кордовы 'Абд ал-Малик.
 Сельджуки взяли, разграбили и сожгли столицу Армении Ани.
 Восстание в Хорезме подавлено Алп-Арсланом.
 Полоцкий князь Всеслав Брячиславич осаждал Псков, но ничего не добился.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1065 году
 Гилберт Фитц-Ричард
 Авраам бен-Хия

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1065 году

См. также

Примечания